Волошна — река в России, протекает по Опочецкому району Псковской области. Впадает в озеро Крушинное, из которого вытекает Черница. Длина реки — 10 км, площадь водосборного бассейна — 100 км².

По берегам реки стоят деревни Вельица и Лашутино Глубоковской волости.

Река дважды пересекает трассу .

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000112102000027840.

Примечания 

Бассейн Черницы
Реки Опочецкого района